Alopecurus nigricans  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alopecurus nigricans descrita por Hornem. es el Alopecurus arundinaceus de Poir. 
Alopecurus nigricans descrita por Wich. es el Alopecurus brachystylus de Peterm.

Referencias